een vorm van de naam Sufyan
 Sofiane (lied), een lied van Boef uit 2018

Naamdragers

Voornaam

Sofiane 
 Sofiane Alakouch, een Frans-Marokkaans voetballer
 Sofiane Augarreau, een Frans voetballer
 Sofiane Azzedine, een Algerijns voetballer
 Sofiane Bendebka, een Algerijns voetballer
 Sofiane Benzouien, een Marokkaanse voetballer
 Sofiane Boufal, een Frans-Marokkaans voetballer
 Sofiane Boussaadia, een Algerijns-Franse rapper, bekend onder zijn artiestennaam Boef
 Sofiane Bouzian, een Belgische voetballer
 Sofiane Diop, een Franse voetballer
 Sofiane Feghouli, een Algerijnse voetballer
 Sofiane Hanni, een Frans-Algerijnse voetballer
 Sofiane Milous, een Frans judoka
 Sofiane Younès, een Algerijns voetballer

Sofian 
 Sofian Akouili, een Nederlandse-Marokkaanse voetballer
 Sofian Chakla, een Marokkaans voetballer
 Sofian Kiyine, een Marokkaans-Belgisch voetballer

Soufiane 
 Soufiane Alloudi, een Marokkaanse voetballer
 Soufiane Aouragh, een Nederlands-Marokkaans voetballer
 Soufiane El Bakkali, een Marokkaans atleet
 Soufiane El Banouhi, een Belgisch voetballer
 Soufiane Bidaoui, een Marokkaanse voetballer
 Soufiane Bouchikhi, een Belgisch atleet
 Soufiane Dadda, een Nederlandse voetballer
 Soufiane Eddyani, een Marokkaans-Belgische rapper en zanger
 Soufiane Haddi, een Marokkaans wielrenner
 Soufiane Karkache, een Marokkaans-Belgisch voetballer
 Soufiane Laghmouchi, een Nederlands profvoetballer
 Soufiane Rahimi, een Marokkaanse voetballer
 Soufiane Sahbaoui, een Marokkaans baan- en wegwielrenner
 Soufiane Touzani, een Nederlandse straatvoetballer

Soufian 
 Soufian Echcharaf, een Nederlands-Marokkaans voetballer
 Soufian El Hassnaoui, een Nederlands-Marokkaans voetballer
 Soufian Moro, een Nederlands-Marokkaans voetballer

Achternaam

Sofiane 
 Youssef Sofiane, een Algerijns-Frans voetballer